

Toponyme 

 Chaumeil est une commune française du département de la Corrèze.

Patronyme 
 Jean-Baptiste Chaumeil (1856-1930), homme politique français ;
Pascal Chaumeil (1961-2015), réalisateur, scénariste et dialoguiste français ;
Pierre Chaumeil (1928-2012), journaliste français.
Patronyme français